De Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) is een standaard digitale werkomgeving voor veel Nederlandse rijksambtenaren. Deze werkomgeving kan de ambtenaar gedeeltelijk zelf inrichten.

De standaard digitale werkomgeving geeft invulling aan de kabinetsdoelstelling een efficiëntere rijksdienst te realiseren en de rijksoverheid als moderne werkgever te positioneren. De doelstelling is om samenwerken over departementale grenzen heen eenvoudiger te maken. Een rijksambtenaar moet via DWR toegang krijgen tot alle informatie en diensten die hij nodig heeft. Zo kan de ambtenaar altijd en op elke computer in een beveiligde omgeving zijn werk doen. De ambtenaar kan hierbij in de toekomst inloggen met behulp van de Rijkspas.

De Digitale Werkomgeving Rijksdienst wordt ontwikkeld door het gelijknamige programma DWR. Dit programma is ontstaan uit een bundeling van enige tientallen lopende rijksbrede ICT-initiatieven waaronder GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksDesktop) en Rijksweb. Voor de ontwikkeling van de omgeving werkt DWR onder meer samen met alle ministeries, P-Direkt, het Shared Service Center ICT (SSC-ICT) van het ministerie BZK en het programma Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) dat de samenvoeging nastreeft van alle departementale intranetsites tot één rijksintranet. DWR 1.0 is zo veel mogelijk gestandaardiseerd op Microsoft, maar in de nieuwe versie komt meer focus op opensource-alternatieven.
DWR Next is de laatste versie.

Onderdelen van de DWR 
De nieuwe digitale werkomgeving bestaat uit veel zaken op het gebied van infrastructuur en connectiviteit. De vier basisonderdelen zijn:

 Client: uniforme kantoorautomatisering
 Samenwerking: flexibeler en efficiënter samenwerken binnen het Rijk door gebruik van web 2.0 toepassingen. Onderdelen van deze laatste zijn bijvoorbeeld de chat, online aanwezigheid indicatoren, wiki, weblog, web videoconferentie, forum, poll, enquête en een prikbord. Sommige onderdelen zijn zeer vernieuwend, andere zijn nu al in gebruik, maar vaak versnipperd. Via het Rijksportaal worden deze functionaliteiten aangeboden.
 Rijksportaal: rijksbrede informatie en diensten via één (intern) webportaal.
 Infrastructuur: Zoals een centrale mail- en internet gateway.

Externe link 
 Digitale Werkomgeving Rijksdienst op rijksoverheid.nl
 Tekening DWR 1.0 op blz. 8

Nederlandse overheid